Side (stad), een Oud-Griekse stad in het huidige Turkije
 Side (single), single van Travis